ДКОИ («двоичный код обработки информации») — 8-битная кириллическая кодовая страница, использовавшаяся на компьютерах серии ЕС ЭВМ. Основой для ДКОИ послужила кодировка телеграфа.

Стандартизирована Госстандартом СССР в ГОСТ 19768-74 (СТ СЭВ 358-76), заменённом в 1995 на году на ГОСТ 19768-93 (СТ СЭВ 358-88).

Стандарт устанавливает две версии кодировки — К1 и К2. Во-втором варианте русские буквы, совпадающие по начертанию с латинскими (А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х, а, е, о, р, с, у, х), не используются — вместо них латинские с тем же начертанием (в таблице эти неиспользуемые буквы помечены жёлтым; остальные русские буквы, не совпадающие ни с какими латинскими, помечены зелёным).

Изначально в обоих вариантах отсутствовали буква Ёё и заглавный «твёрдый знак» Ъ. Позднее добавлены в ГОСТ 19768-93 в варианте К1.

В варианте К2 используется знак отрицания  и черта сверху  вместо  и  (позиции 0x5F и 0xA1).

IBM 880 
В обоих вариантах (как К1, так и К2) допускается размещение знака доллара  в позицию 91 (0x5B), в этом случае знак валюты  помещается в позицию 225 (0xE1). При такой модификации вариант К1 становится совместимым с кодировкой IBM EBCDIC 880, в основном представляющей собой надмножество ДКОИ К1 с добавлением поддержки кириллических букв, не используемых в русском языке, но используемых в сербской кириллице, македонской кириллице, белорусской кириллице или украинской кириллице советских времен, кроме того, 0x6A в кодировке 880 — непрерывная вертикальная черта (как в кодовой странице 38), а не прерывистая вертикальная черта (как в кодовых страницах 37 и 500).

Таблица символов

Совмещение букв 
Совмещённые русские и латинские буквы выделены жёлтым.

Использование ДКОИ 
ДКОИ использовался в языках программирования:
 АЛМИР-65
 Аналитик-74
 Эль-76

Примечания 

Кодировки кириллицы
ЕС ЭВМ